Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Botanique :

Belgique 
 Rue Botanique à Bruxelles

France 
 Rue Botanique à Angers

Notes et références

Voir aussi 
 

Botanique